Стре́нга () — латышская фамилия. Известные носители:

 Стренга, Юрис (род. 1937) — советский и латвийский театральный режиссёр, актёр театра и кино.
 Стренга, Янис (род. 1986) — латвийский бобслеист, дважды чемпион мира среди юниоров.